Вёрёш () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Вёрёш, Жужанна (род. 1977) — венгерская спортсменка.
 Вёрёш, Михай (1920—2008) — венгерский футболист и тренер.
 Вёрёш, Петер (род. 1977) — венгерский футболист.
 Вёрёш, Шандор (1913—1989) — венгерский поэт и переводчик.
 Вёрёш, Янош (1891—1968) — венгерский генерал и политик, министр обороны.

См. также